A 2010-es BTCC szezon volt az 53. szezonja a brit túraautó-bajnokságnak. 30 futamból (10 forduló) állt, április 4-étől október 10-éig tartott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Világbajnokság állása

Versenyzők 
Pontozás:

A színkódokról részletes információ itt található.

• Félkövér = A versenyző a pole-pozícióból indult (1 pont jár érte az első versenyen)

• Dőlt = A versenyző megfutotta a verseny leggyorsabb körét (1 pont jár érte minden versenyen)

• * = A versenyző legalább egy kör erejéig vezette a versenyt (1 pont jár érte minden versenyen)

Gyártók/Konstruktőrök

Csapat bajnokság

Privát bajnokság

Privát csapat bajnokság

Külső hivatkozások 

 A brit túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

Brit túraautó-bajnokság
T